Helleskov kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Helleskov (Fjelstrup Sogn) – en bebyggelse i Fjelstrup Sogn, Haderslev Kommune
 Helleskov (Skårup Sogn) – en bebyggelse i Skårup Sogn, Svendborg Kommune
 Helleskov (Vildbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vildbjerg Sogn, Herning Kommune